Les championnats d'Asie d'escrime 2019, vingt-troisième édition des championnats d'Asie d'escrime, ont lieu du 13 au 18 juin 2019 à Tokyo, au Japon.

La Corée du Sud est arrivée en tête du tableau des médailles, bien qu'ayant obtenu une médaille de moins que le Japon, pays hôte, qui réalise par ailleurs ses meilleurs championnats d'Asie. La tendance au resserrement entre la Corée, le Japon et la Chine s'est confirmée lors de ces championnats. Les trois nations se partagent les 12 médailles d'or en jeu.

Nations participantes 
30 nations participent à cette édition des championnats d'Asie et d'Océanie, 29 sous leurs couleurs nationales, et une (la Jordanie) sous la bannière de la Fédération internationale d'escrime. Ce sont 373 tireurs qui prennent part aux compétitions.

  (7)
  (23)
  (3)
  (1)
  (24)
  (24)
  (1)
 Fédération internationale d'escrime (1)

  (24)
  (24)
  (4)
  (17)
  (24)
  (18)
  (4)
  (12)

  (2)
  (5)
  (7)
  (7)
  (11)
  (11)
  (22)

  (1)
  (24)
  (3)
  (20)
  (23)
  (5)
  (21)

Médaillés

Épée

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Fleuret

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Sabre

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles

Lien interne 
 Coupe du monde d'escrime 2018-2019

2019
Escrime
Asie 2019
Asie
Sport au Japon en 2019
Championnat d'Asie au Japon
Sport en juin 2019